Dywizjony artylerii Wojska Polskiego noszące numer 3:

 3 Dywizjon Artylerii Konnej im. płk. Włodzimierza Potockiego 1918-1939
 3 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej 1926-1939
 3 Dywizjon Artylerii Ciężkiej 1939
 3 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej 1943-1944 i 1945-1962
 3 Dywizjon Artylerii Samochodowej 1944-1945
 3 Dywizjon Artylerii 1961-1989
 3 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej
 3 Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej
 3 Dywizjon Artylerii Samobieżnej
 3 Dywizjon Artylerii Rakietowej